Бура́в:

 Бурав — инструмент для перемещения сыпучего материала или жидкости путём вращения винтообразного стержня.
 Бурав, буравчик — ручной инструмент для сверления отверстий в дереве и других мягких материалах.
 Бурав (возрастной) — инструмент для взятия из ствола дерева цилиндрического образца древесины (керна) для определения возраста по годичным кольцам.

См. также 
 Мотобур
 Рыболовный ледобур
 Буровая установка
 Бурение
 Коловорот
 Правило буравчика